Мерлеево (также Мерлево) — исчезнувшая деревня в Алексинском районе Тульской области. Находилась южнее деревень Берёзовка и Торчково, и западнее дер. Глебово.

По дореволюционному административному делению — сельцо, входило в состав Извольской волости Алексинского уезда. Относилась к приходу Храма во имя Преображения Господня Спас-Конино Спас-Конинской волости Алексинского уезда Тульской губернии.

В настоящее время — урочище Мерлеево.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Тульской области